Rachimow bzw. die weibliche Form Rachimowa ist der Familienname folgender Personen:

 Gafur Achmedowitsch Rachimow (* 1951), usbekischer Geschäftsmann und Präsident des Box-Weltverbandes AIBA
 Kamilla Stanislawowna Rachimowa (* 2001), russische Tennisspielerin
 Muchammad Sagitowitsch Rachimow (* 1956), russischer Mufti von Stawropol
 Murtasa Gubaidullowitsch Rachimow (1934–2023), russisch-baschkirischer Politiker
 Nicat Rəhimov (* 1986), aserbaidschanischer Schauspieler und Fernsehmoderator
 Nischat Rachimow (* 1993), kasachischer Gewichtheber
 Regina Safarowna Rachimowa (* 1989), russische Freestyle-Skisportlerin
 Rustam Rachimow (* 1975), deutscher Boxer
 Vitali Rəhimov (* 1984), aserbaidschanischer Ringer

Siehe auch:
 Rahimow